«Сибирь» (Новосибирск) в сезоне 2016/17 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2016/17.

Итоги прошедшего сезона (2015/16) 

В Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2015/16 команда Сибирь, третий год подряд заняла 11-е место, в розыгрыше кубка России команда не прошла первый раунд (1/32 финала), проиграв в гостях Носте — 1:2. Лучшим игроком в составе «Сибири» в осенней и весенних частях Первенства ФНЛ 2015/2016 болельщики признали Максима Житнева. Также Максим Житнев стал лучшим бомбардиром сезона, забив 18 голов.

Хронология событий 
• 16 июня 2016 года футболисты «Сибири» возобновили тренировки и провели на своей базе первую полноценную тренировку.

• 26 июня 2016 года «Сибирь» в Томске провела контрольный матч с «Томью» — 0:0.

• 1 и 5 июля 2016 года «Сибирь» в Барнауле и Новосибирске соответственно провела два контрольных матча с «Динамо-Барнаулом» — 1:0 (Выходил) и 4:0 (Вотинов, Богданов, Глушков, Овсепян).

• 6 июля 2016 года ФК «Сибирь» ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2015/16: на один матч от 100 до 300 рублей в зависимости от сектора стадиона, абонементы — от 1 400 до 10 000 рублей (в бизнес-ложе)

• 11 июня 2016 года было объявлено о том, что, с 14-го июня клуб возглавит главный тренер Евгений Перевертайло.

• 8 июля 2016 года состоялась пресс-конференция, посвящённая старту нового футбольного сезона, в ходе которой перед журналистами выступили генеральный директор, главный тренер и футболисты «Сибири». Генеральный директор Семён Семененко так охарактеризовал задачи на сезон:

Нам пришлось практически создавать новую команду, большая часть игроков основного состава ушла. Но остались проверенные бойцы, на которых держится вся «Сибирь». К ним мы добавили квалифицированных игроков и молодежь. Привязываться к 6-му, 7-му или 12 месту в турнирной таблице нет никакого смысла. Но в силу потенциала команды и амбиций мы не будем ограничиваться этим. Мы хотим быть приятным сюрпризом для своих болельщиков и неожиданностью для соперников.

Также на пресс-конференции была озвучена информация о том, что «Сибирь-2» не будет участвовать в соревнованиях зоны Восток.

• 9 октября 2016 года было официально объявлено об отставке главного тренера Евгения Перевертайло. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник главного тренера — Сергей Кирсанов.

• 7 ноября 2016 года Временно исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кирсанов был назначен главным тренером.

• 14 декабря 2016 года Лучшим игроком в составе «Сибири» в осенней части Первенства ФНЛ 2016/2017 болельщики признали Евгения Чеботару.

• 11 — 24 января 2017 года проходил учебно-тренировочный сбор в Анталье, где команда сыграла товарищескую игру с Алмалыком — 0:3.

• 28 января — 9 февраля 2017 года проходил учебно-тренировочный сбор на Белеке, где команда сыграла три товарищеские игры: Сабуртало — 2:1 (Чеботару, Андреев); Балмазуйварош — 4:1 (Андреев, Коржунов, Гладышев, автогол); Жальгирис — 2:3 (Андреев, Безлихотнов).

• 14 — 28 февраля 2017 года проходил учебно-тренировочный сбор в Турции, где команда сыграла три товарищеские игры: Хельсингёр — 3:1 (Андреев, Коржунов, Беляев); Тараз — 1:1 (Чеботару); Шахтёр — 0:1.

• 28 мая 2017 года Лучшим игроком в составе «Сибири» в весенней части Первенства ФНЛ 2016/2017 болельщики признали Евгения Чеботару.

Трансферы. Лето 2016

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Трансферы. Зима 2017

Пришли

Ушли

Первенство России 

Время начала матчей указано московское

1-й круг

2-й круг

Турнирная таблица 

Места команд «Балтика», «Сибирь» и «Луч-Энергия» также определены по результатам личных встреч. Все шесть матчей между командами завершились вничью, «Балтика» в них забила 3 мяча, «Сибирь» — 2, «Луч-Энергия» — 1.

Кубок России

Состав 

 Генеральный директор —  Семён Семененко
 Главный тренер —  Евгений Перевертайло (до 9го октября),  Сергей Кирсанов (и. о. с 9го октября, г.т. с 7го ноября)
 Тренеры —  Сергей Кирсанов,  Евгений Обгольц,  Владимир Перевертайло
 Тренер вратарей —  Александр Ерохин
 Начальник команды —  Андрей Коклев

Индивидуальная статистика

Чемпионат России

Минуты на поле 

 • В заявке на матч * Удалён с поля

Дисциплинарные показатели

Голы

Кубок России

Минуты на поле

Дисциплинарные показатели

Голы

Сибирь-2

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-2» принимала участие в высшей лиге зоны «Сибирь» третьего дивизиона первенства России.

Турнирная таблица

Состав 

Тренер
 Главный тренер — Сергей Вылежанин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика ФК «Сибирь» в розыгрыше ФНЛ на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Профиль команды ФК «Сибирь» на сайте Спорт-Экспресс 

2016/2017
Сибирь Новосибирск